Sucupira (Brazilië), een gemeente in Brazilië
 Sucupira do Norte, een gemeente in Brazilië
 Sucupira do Riachão, een gemeente in Brazilië
 Sucupira (houtsoort), een houtsoort